Jato o Iato, località medievale della Sicilia (anticamente Iaitas)
 Jato, borgo della Sicilia, oggi San Giuseppe Jato
 Jato, fiume siciliano
 Jato, monte palermitano
 JATO, acronimo di Jet Assisted Take Off 

Omofonie
Iato, fenomeno linguistico